

Села 
 Гусинка — село в Україні, Куп'янському районі Харківської області;
 Гусинка — село в Польщі, в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства.

Річки 
 Гусинка — притока Ворскли, басейн Дніпра;
 Гусинка — притока Великого Бурлука, басейн Сіверського Дінця.